De Superliga (Servisch:Супер Лига Србије, Super Liga Srbije) is de hoogste voetbaldivisie in Servië die door de Servische voetbalbond wordt georganiseerd. De competitie kan gezien worden als de directe opvolger van de hoogste divisie in Joegoslavië (tot 1992) en de competitie in achtereenvolgens de Federale Republiek Joegoslavië (tot 2003) en de confederatie Servië en Montenegro (tot 2006).

In deze competitie spelen zestien clubs. Clubs degraderen naar de Prva Liga. Zoals de Servische voetbalbond er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst plaatst de kampioen zich voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Champions League. De nummer twee plaatst zich voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa League. Voor de nummers 3 en 4 is er een plek in de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa Conference League.

Sponsornamen
2006-2008: Meridian SuperLiga
2008-2015: Jelen SuperLiga
2015-2019: Servië SuperLiga
2019-2022: Linglong Tire  SuperLiga
2022-2025: Mozzart Bet SuperLiga

Kampioenen 

 Prestaties per club

Deelname 
 Eeuwige ranglijst
Clubs in het vet speelden in 2022/23 in de hoogste klasse.

Servische voetbalcompetitie